Со́лодов — російське прізвище. Відомі носії:
 Солодов Андрій Анатолійович — старшина Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Солодов Микола Васильович (1919—?) — український радянський художник театру.
 Солодов Сергій Миколайович — український актор театру і кіно, заслужений артист України.
 Солодов Юрій Петрович (1920—1975) — радянський військовий діяч, генерал-майор.

Див. також 
 Солодова Єлизавета Михайлівна (1922—2011) — радянська і російська актриса театру і кіно, театральний педагог. Народна артистка РРФСР (1964).
російські прізвища